Ažbe je lahko: 

 Ažbe, moško osebno ime v Sloveniji
 Ažbe, priimek v Sloveniji